Burlington kan syfta på;

 Burlington Cars – byggsatsbilar (eller snarare "bygg efter beskrivning"
 Burlington House – ett palats, beläget vid Piccadilly, London
 Lord Burlington – en engelsk aristokrat

Geografi

Kanada 

 Burlington, Newfoundland och Labrador, 
 Burlington, Ontario, ort,

USA 

 Burlington, Kansas, countyhuvudort, Coffey County, 
 Burlington, Kentucky, Boone County, 
 Burlington, North Carolina, ort, Alamance County, 
 Burlington, Ohio, Lawrence County, 
 Burlington, Oklahoma, ort, Alfalfa County, 
 Burlington, West Virginia, Mineral County, 
 Burlington, Iowa, countyhuvudort, Des Moines County, 
 Burlington, Illinois, Kane County, 
 Burlington, Indiana, Carroll County, 
 Burlington, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Burlington, Maine, Penobscot County, 
 Burlington, Michigan, Calhoun County, 
 Burlington, New Jersey, ort, Burlington County, 
 Burlington, Ohio, Fulton County, 
 Burlington, Pennsylvania, Bradford County, 
 Burlington, Vermont, countyhuvudort, Chittenden County, 
 Burlington, Wisconsin, Racine County, 
 Burlington, Colorado, Kit Carson County, 
 Burlington, North Dakota, ort, Ward County, 
 Burlington, Washington, Skagit County, 
 Burlington, Wyoming, Big Horn County, 
 Burlington, Connecticut 
 South Burlington, Vermont

Se även 
Burlington County, New Jersey